

Personnalités 

  (né en 1945), musicien et chanteur britannique ;
 Harold Copping (1863-1932), peintre et illustrateur britannique d'art sacré ;
 Martin Copping (né en 1977), acteur australien ;
 Wilf Copping (1909-1980), footballeur anglais.

Lieux 

 , localité et district rural du sud-est de l'île de Tasmanie, en Australie.